Guglielmo di Blois (fr. Guillaume de Blois), può riferirsi a:
Guglielmo di Blois e di Châteaudun (772 circa – giugno 834), nobile medievale, conte di Blois e Châteaudun.
Guglielmo di Blois (1130 ca. – 1204), religioso e letterato del XII secolo, autore della commedia elegiaca Alda, fratello di Pietro di Blois
Guglielmo dalle Bianche Mani, o Guglielmo di Champagne (1135-1202), uomo di chiesa
Guglielmo I di Boulogne (ca. 1137-10 agosto 1159) nobile normanno